Arapovac je lahko:
 Arapovac, naselje na Hrvaškem
 Arapovac, naselje v Srbiji
 Arapovac, otoček v Narodnem parku Kornati